Marcellina – nome proprio di persona italiano femminile 
 Marcellina – comune italiano in provincia di Roma
 Marcellina – frazione di Santa Maria del Cedro in provincia di Cosenza
 Marcellina – nome attribuito ad una suora della congregazione delle Suore di Santa Marcellina
 Marcellina – telenovela messicana del 1982